

Persone 
 Al Toon – giocatore di football americano statunitense
 Malcolm Toon – diplomatico statunitense
 Michael Toon – vogatore australiano
 Nick Toon – giocatore di football americano statunitense
 Owen Toon – scienziato ambientale statunitense
 Thomas F. Toon – brigadier generale statunitense

Altro 
 Toon – nome proprio di persona maschile di origine olandese
 Tōon – città della prefettura di Ehime, in Giappone
 Toon – gioco di ruolo

Pagine correlate 
 Tune